Jablonové può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Jablonové, comune del distretto di Malacky, nella regione di Bratislava
 Jablonové, comune del distretto di Bytča, nella regione di Žilina